Mistrzostwa Portugalii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Leirii 17 i 18 lipca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w lekkoatletyce
2010 w Portugalii
2010